Platja de Sant Sebastià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Platja de Sant Sebastià (strand i Spanien, lat 41,38, long 2,19), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Platja de Sant Sebastià (strand i Spanien, lat 41,24, long 1,81), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar